Элиа́в ( — «Бог — мой отец» или «которому Бог есть отец») — еврейское имя.

 Элиав — имя ряда библейских персонажей.
 Элиав — общинное поселение в Негеве (Израиль).

 Фамилия
 Элиав, Арье (Лёва; 1921—2010) — израильский политик и дипломат, лауреат Премии Израиля.
 Элиав, Яаков (1917—1985) — деятель сионистского подполья в подмандатной Палестине, впоследствии израильский военный деятель и бизнесмен.

Примечания